Asada ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Asada (* 1957), japanischer Ökonom und Philosoph
 Asada Benji (1900–1984), japanischer Maler und Holzschnitt-Künstler
 Daiki Asada (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Asada Gōryū (1734–1799), japanischer Astronom
 Hiroyuki Asada, japanischer Künstler
 Jirō Asada (* 1951), japanischer Schriftsteller
 Kaori Asada (* 1973), japanische Sängerin, siehe Bonnie Pink
 Mao Asada (* 1990), japanische Eiskunstläuferin
 Masako Asada (* 1971), japanische Wasserspringerin
 Seigo Asada (* 1980), japanischer Dartspieler
 Shōgo Asada (* 1998), japanischer Fußballspieler

Asada bezeichnet:
 Asada (Mondkrater), einen Mondkrater
 (8233) Asada, einen Asteroiden
 Asada (Han), ein japanisches Lehen

Siehe auch:
 Assada